

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2010 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Płocku